John Barlow est un nom pouvant désigner:

 (), diplomate et espion anglais des Tudors ;
 (mort en 1718), homme politique britannique du Pays de Galles ;
 (1799-1869), ecclésiastique anglican britannique ;
 (1815-1856), chirurgien vétérinaire écossais ;
 (1833-1903), homme politique américain du Wisconsin ;
John Whitney Barlow (1838-1914), officier militaire et ingénieur américain ;
 (1855-1924), ambassadeur pour la paix britannique ;
 (1857-1932), homme d'affaires et politique britannique ;
John Noble Barlow (1861-1917), peintre paysagiste américain ;
 (1872-1944), entomologiste et administrateur américain ;
 (1874-1949), chef spirituel mormon américain
 (1898-1986), homme politique britannique ;
 (1924-2008), cardiologue sud-africain ;
John Perry Barlow (1947-2018), poète et essayiste libertarien américain ;
John Barlow Jarvis (1954-), compositeur et chanteur américain ;
 (1967-), écrivain anglais ;
John Barlow (1971-), homme politique canadien en Alberta.

Voir aussi

Barlow, John